Dandy Lions – cortometraggio del 1921 diretto da William H. Watson
Dandy Lions – cortometraggio del 1924 diretto da Archie Mayo
Dandy Lions – cortometraggio del 2009 diretto da Jeff Chan e Ken Tsui